Meire puede referirse a:

 Meire (La Coruña), parroquia  y aldea española del municipio de Mellid, provincia de La Coruña, Galicia.
 Meire (Lugo), aldea española de la parroquia de Belesar, del municipio de Villaba, provincia de Lugo, Galicia.
 Meire (Orense), parroquia y lugar español del municipio de Allariz, provincia de Orense, Galicia.